

Geografia

Francia 
 Lain – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Guinea 
 Lain – comune nella prefettura di Lola (Nzérékoré)

Svizzera 
 Lain – frazione di Obervaz, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)